Проспект — пряма довга і широка вулиця в місті
 Проспект — план, короткий виклад змісту видання, що випускається (журналу, книги тощо)
 Проспект — довідкове видання рекламного характеру або торговий каталог з описом товарів і умов їх придбання

 Проспект — колишнє село, Глазовський район, Удмуртія (Росія)

Проспект — місто, штат Коннектикут
 Проспект — місто, штат Кентуккі
 Проспект — місто, штат Мен
 Проспект — місто, штат Пенсільванія
 Проспект — селище, штат Нью-Йорк
 Проспект — селище, штат Огайо
 Проспект — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Проспект — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Проспект — переписна місцевість, штат Орегон